Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Міжнародна адвокатська компанія «Бі. Ай. еМ» — юридична фірма, створена  Віктором Медведчуком, яка зосереджена на діяльності з надання юридичних послуг.

Примітки

Посилання 

 

Юридичні фірми
Підприємства, засновані 1992